Ungmennafélag Selfoss – islandzki klub piłkarski z siedzibą w Selfoss. Został założony w 1955 roku.

Bilans ligowy od sezonu 1977

Strony klubowe 
 Strona oficjalna

Islandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1955